Legio ist:

 die lateinische Bezeichnung einer römischen Legion
 Legion (Dämon), Name eines Dämons im lateinischen Text des Neuen Testaments
 Legio (Palästina), eine antike Stadt in Palästina, Ort eines römischen Legionslagers, später das palästinensische Dorf Lajjun in Israel, 1948 von Israelis zerstört
 Titularbistum Legio, ein auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Legionslager der Legio VII Gemina, heute León, Spanien.

Siehe auch:

 Legion